Pan je lahko:
 Pan (naziv)
 Pan (mitologija)
 Pan (pivo) - hrvaško pivo